Georg VIII. ist der Name folgender Personen:

 Georg VIII. (Georgien) (1417–1476), König von Georgien
 Georg VIII. (Westgeorgien) († 1726), König von Westgeorgien